Pioneers steht für:
 Pioneers (Brettspiel), ein Brettspiel
 Pioneers (Computerspiel), ein Computerspiel (früher Gnocatan)

Sonstiges:
 The Pioneers, ein jamaikanisches Vokal-Trio
 Pioneers Escarpment, Geländestufe im Coatsland, Antarktika
 Pioneers Vorarlberg, österreichische Eishockeymannschaft